San Marino — pequeno país situado na península  itálica
 San Marino (cidade) — cidade situada ao sul do monte Titano, capital da república homônima
 Seleção São-Marinhense de Futebol — representante de San Marino nas competições de futebol
 Grande Prêmio de San Marino — grande prêmio de Fórmula 1 de San Marino
 San Marino Calcio — clube de futebol italiano de Serravalle, San Marino
 Marino de Cesareia — centurião romano que foi mártir cristão (m. 260)
 San Marino (Califórnia) — cidade localizada no estado americano da Califórnia
 San Marino (Ribeirão das Neves) — bairro de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasil
 Neobus (San Marino Neobus) — indústria brasileira de carrocerias de ônibus

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes